Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 3 и 5 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в толкании ядра являлся Томас Уолш из Новой Зеландии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 20,70 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Томас Уолш — как действующий чемпион мира и победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,90 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 3 октября 2019 года. В сектор вышли 34 участника.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 5 октября 2019 года. Розыгрыш медалей в этой дисциплине стал одним из самых ярких событий чемпионата мира 2019 года как с точки зрения интриги, так и с точки зрения показанных результатов.

Первая же попытка вечера принесла новый рекорд чемпионатов мира: олимпийский чемпион Райан Краузер отправил ядро на 22,36 м и обновил достижение Вернера Гюнтёра 32-летней давности (22,23 м). Однако ещё до окончания первого раунда соревнований Краузера обошёл действующий чемпион Томас Уолш, установивший новый рекорд Океании — 22,90 м, что всего на 22 см хуже мирового рекорда. Лидирующая позиция новозеландского толкателя оставалась незыблемой вплоть до последней попытки. В то же время в борьбе за пьедестал несколько раз менялись фавориты: сначала бразилец Дарлан Романи вышел на второе место с результатом 22,53 м, вскоре Краузер вернул промежуточное серебро, вплотную приблизившись к Уолшу — 22,71 м; на четвёртом месте закрепился американец Джо Ковач (21,95 м). Ситуация перевернулась в заключительной попытке. Ковач толкнул ядро на 22,91 м, улучшив личный рекорд на 34 см и показав четвёртый результат в мировой истории (лучший после 1990 года). С этой попыткой он впервые по ходу соревнований оказался в тройке лидеров, и сразу на первом месте. Вслед за Ковачем в сектор вышел Романи, но не смог вернуть себе место на пьедестале. Следующий в очереди, Краузер, поддержал почин соотечественника и улучшил свой результат до 22,90 м — шестой результат в мировой истории, на 16 см лучше личного рекорда, но на 1 см хуже, чем у Ковача. По второму результату (22,71 м против 22,56 м) Краузер обошёл Уолша и вернул вторую позицию. Таким образом, новозеландский толкатель закрывал соревнования, находясь на третьем месте. Его попытка оказалась неудачной, оставив Уолша с бронзовой медалью в 1 см от чемпиона.

Впервые в истории мужского толкания ядра сразу четыре спортсмена в одном турнире показали результаты за 22 метра. Более того, все они показали результаты за 22,50 м. Дарлан Романи по ходу финала совершил три попытки за 22 метра (больше, четыре, было только у Райана Краузера), но всё равно остался вне пьедестала. До чемпионата мира 2019 года лучший результат среди проигравших на всех турнирах был у Даррелла Хилла из США (22,40 м — второе место в Цюрихе, 30 августа 2018 года). В Дохе это достижение улучшили сразу три человека.

Впервые в истории турниров уровня Олимпийских игр и чемпионата мира сразу восемь финалистов показали результаты дальше 21 метра.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике